Sawyer ("segatore" in inglese) può riferirsi a:

Geografia
Stati Uniti d'America
Sawyer – centro abitato del Dakota del Nord
Sawyer – comune del Kansas
Sawyer – villaggio del Michigan, facente parte del census-designated place di Shorewood–Tower Hills–Harbert
Sawyer – comune dell'Oklahoma
Contea di Sawyer – contea del Wisconsin

Personaggi immaginari 
Bubba Sawyer – personaggio della serie cinematografica horror Non aprite quella porta
Drayton Sawyer – personaggio della serie cinematografica horror Non aprite quella porta
Happy Sam Sawyer – personaggio della Marvel Comics
James "Sawyer" Ford – personaggio della serie televisiva Lost.
Maggie Sawyer – personaggio della DC Comics
Peyton Sawyer – personaggio della serie televisiva One Tree Hill
Tom Sawyer –  protagonista del romanzo Le avventure di Tom Sawyer di Mark Twain

Persone 
Alan Sawyer – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Amos Sawyer – politico liberiano
Buzz Sawyer – wrestler statunitense
Chris Sawyer – autore di videogiochi scozzese
Diane Sawyer – giornalista statunitense
Elizabeth Sawyer – donna inglese condannata per stregoneria
Gordon E. Sawyer – montatore e sceneggiatore statunitense
Josh Sawyer – autore di videogiochi e informatico statunitense
Laura Sawyer – attrice statunitense
Lee Sawyer – calciatore inglese
Mary Sawyer – ex tennista australiana
Ned Sawyer – golfista statunitense
Ralph Sawyer – fisico statunitense
Robert J. Sawyer – autore di fantascienza canadese
Thomas C. Sawyer – politico statunitense
Walter Warwick Sawyer – matematico e divulgatore britannico

Pagine correlate
Tom Sawyer (disambigua)